Čista Mala je naselje u sastavu Grada Vodica, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 14,5 kilometara sjeverno od Vodica.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 119 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Vodica